Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди женщин 2013 прошёл в Минске с 12 по 20 июля по круговой системе. В турнире приняли участие 10 спортсменок, 2 из них звание имели международного гроссмейстера, 2 звание международного мастера и 1 звание мастера ФМЖД.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2013
2013 год в шашках
Июль 2013 года
Спорт в Белоруссии в 2013 году
Спортивные соревнования в Минске